Krakowska-Południe (Dębica)
 Krakowska-Południe (Rzeszów)